Cette page contient les pages d'homonymie de Secret, Le Secret, Un secret, The Secret et En secret.

Un secret est une information ou un savoir qui se trouve soit caché (voir sens moderne) soit inaccessible.

Toponyme 
 Secret, une rivière bretonne

Littérature 
 Le Secret, une nouvelle de Jun'ichirō Tanizaki (1911)
 Le Secret, une pièce de théâtre d'Henri Bernstein (1913)
 Un secret, un roman autobiographique de Philippe Grimbert

Bande dessinée 
 Secret, le cinquième tome de la série de bande dessinée Le Clan des chimères
 Secret, le second tome de la série de bande dessinée Petit d'homme
 Le Secret, le cinquième tome de la série de bande dessinée Buddy Longway
 Secret, un shōnen manga écrit et dessiné par Yoshiki Tonogai

Cinéma 
 Le Secret, un film de Robert Enrico sorti en 1974
 The Secret, un film de Ann Hui sorti en 1979
 The Secret (Il segreto), un film dramatique de Francesco Maselli sorti en 1990
 Le Secret, un film de Virginie Wagon sorti en 2000
 The Secret, un film de Drew Heriot, produit en 2006, qui consiste en une série d'interviews et saynètes liées à « La Loi de l'Attraction »
 Un secret, l'adaptation cinématographique du livre de Philippe Grimbert, réalisée par Claude Miller en 2007
 Secret, un film de Jay Chou sorti en 2007
 En secret, un film américano-iranien de Maryam Keshavarz sorti en 2012, en France
 The Secret, un film de  Pascal Laugier sorti en 2012
 En secret, un film dramatique coproduit, coécrit et réalisé par Charlie Stratton sorti en 2014 aux États-Unis

Télévision 
 Le secret (The Secret), treizième épisode de la saison 2 de The Office diffusé en 2006 ;
 Le Secret, une telenovela espagnole depuis 2011 ;
 Secret, quatrième épisode de la saison 1 de Heartstopper diffusé en 2022.

Musique 

 Tajemství (1877-1878) (Le secret), un opéra de Bedřich Smetana
 Secret (2009-2018), un groupe de K-pop sud-coréen composé de quatre filles

Albums 

 Secret, un album de la chanteuse japonaise Kumi Kōda sorti en 2005
 Secret (chinois: 步姬密), un album de la chanteuse japonaise Ayumi Hamasaki sorti en 2006
 Le Secret, un album de Lara Fabian, sorti en 2013
 The Secret, le second mini-album du girl group sud-coréano-chinois Cosmic Girls, sorti en 2016
 The Secret, un album d'Alan Parsons, sorti en 2019

Chansons 

 Secret, une chanson de l'album Brigade du groupe Heart sorti en 1990
 Secret, une chanson de l'album Crush du groupe Orchestral Manoeuvres in the Dark
 Secret, une chanson de Madonna sortie en 1994, extraite de l'album Bedtime Stories
 Secret, une chanson de Maki Gotō sorti en 2007

Informatique 
 Secret, une application de réseautage social sur plateforme mobile

Médecine traditionnelle 
 Pratique du secret, une technique de guérison populaire

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de titre